Het chemisch element actinium (Ac), met een atoommassa van ongeveer 227 u, bezit geen stabiele isotopen en wordt dus geclassificeerd als radioactief element. De 31 radio-isotopen zijn onstabiel en hebben een relatief korte halfwaardetijd (de meeste minder dan een seconde). In de natuur komen sporen van de radio-isotopen 227Ac en het veel zeldzamere 228Ac voor.

De kortstlevende isotoop van actinium is 206Ac, met een halfwaardetijd van ongeveer 25 milliseconden. De langstlevende is 227Ac, met een halfwaardetijd van 21,772 jaar.

Overzicht

Overzicht van isotopen per element